Georges Millardet – romanziere, dialettologo e fonetico francese
 Patricia Millardet – attrice francese
 Pierre-Marie-Alexis Millardet – botanico francese